МРЦ может означать:
 Макрорегиональный центр — структурное подразделение «Почты России»
 Максимальная розничная цена или Минимальная розничная цена
 Маршрутно-релейная централизация стрелок и сигналов — железнодорожный термин.
 Международный реабилитационный центр
 Московский региональный центр — филиал «Российской телевизионной и радиовещательной сети», находящийся в Останкинской телебашне.